Daddy’s Home – album Big Daddy Kane’a (1994)
 Daddy’s Home – album Sir Mix-a-Lota (2003)
 Daddy’s Home – album St. Vincent (2021)